Ру́сская лати́ница — латинский алфавит, приспособленный для передачи русской речи.

История

Латиница в восточнославянских языках 
Первые случаи использования латиницы для записи восточнославянских языков встречались в документах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в XVI—XVIII веках. По преимуществу эти записи были сделаны на западнорусском письменном языке. По сути восточнославянская речь записывалась с использованием правил польской орфографии (см., например, хронику Быховца, чей кириллический оригинал был переписан в XVII веке посредством польской латиницы).

В XVII столетии в Московском государстве появляется мода делать короткие записи на русском языке буквами латинского алфавита. Особенно широко эта практика распространилась в 1680-х — 1690-х гг..

В 1697 году шведские власти издали 8-листовой брошюрой написанную языковедом Ю. Г. Спарвенфельдом Плачевную речь по королю Карлу XI, которая была предположительно ориентирована на русское население Ингерманландии. За неимением кириллических литер в Стокгольмской типографии печатать её пришлось в латинской транслитерации.

Известны записи русской речи иностранными путешественниками: французский словарь-разговорник XVI века латинским алфавитом и словарь-дневник Ричарда Джемса, в основном латинской графикой (с влиянием орфографии различных западноевропейских языков), но с вкраплением букв греческого и русского алфавита.

В XIX — первой половине XX века польская латиница употреблялась для передачи белорусской речи. Белорусский язык тогда перешёл к фонетической системе письменной речи. В 1900 году cz, sz и ż начали заменяться на č, š и ž. Поскольку новые буквы использовала газета Naša Niwa, латиница иногда именовалась «нашенивской». Предыдущая латиница иногда называлась «великолитовской».

Для украинского языка в XIX веке существовали два варианта латиницы: «полонизированная» Иосифа Лозинского 1834 года («абецадло») и «чехизированная» чешского слависта Йозефа Иречека 1859 года.

Отдельные проекты XIX века 
В 1833 году в Москве появилась брошюра неизвестного автора: «Новыя усовершенствованныя литеры русскаго алфавита» или «Орыt wedenія novыh russkih liter». В ней автор предлагал следующий алфавит для русского языка: Aa, Bb, Cc (цэ), Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Iiĭ, Jj (жэ), Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Zz, Чч, Шш, Ыы, Юю, Яя.

В 1842 году К. М. Кодинский предложил в книге «Упрощение русской грамматики» латинскую азбуку для русской речи.

В 1857 году Кодинский издал книгу «Преобразование и упрощение русского правописания», в которой опять предлагал ввести латиницу.
Предложенный Кодинским алфавит представлял смесь румынской, венгерской и французской латиницы: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Üü, Vv, Xx, Yy, Zz. Существовали довольно сложные правила орфографии: é (ё), q (к); c (к) в конце слов, перед согласными и непалатализованными гласными, в том же значении диграф ch (ruchi); c (ч) перед палатализованными гласными (но сравните: noch); g (г) в конце слов, перед согласными и непалатализованными гласными, в том же значении диграф gh (noghi); g (ж) перед палатализованными гласными (giznh); x (x) в конце слов, перед согласными и непалатализованными гласными, в том же значении диграф xh; h (ь, ъ). Диграфы: cz (ц), sz (ш), sc (щ), hi (ы) — rhibhi, bhil, czarh. В словах иностранного происхождения применяется ç (ц), -ция в иностранных словах передавалось -tia. Окончания фамилий -ов, -ев передавались -of, -ef. Один звук мог передаваться разными буквами: еа (я) после согласных, в остальных случаях ia; ѣ (ять) в наречиях и местоимениях обозначалась её (в остальных случаях ê); -е, -ие, -ье > è; i в окончаниях передавал й. Буква у передавала сочетание ий/ый или звук [и] в словах греческого происхождения (ubycza, novy, systema). Сочетание -шн- передавалось триграфом chn. Вводятся также дифтонги: Eugeny, Aurora.

В 1845 в пику Кодинскому русскую латиницу предложил В. Белинский, исключающую диграфы:
Aa, Bb, Cc (це), Dd, Ee, Ff, Gg (густое «га»), Hh (тонкое «га»), Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ꞩꞩ (ша), Tt, Uu, Vv, Хх (хер), Чч (червь), Цц (ща), Zz, Ƶƶ (живете), Ъъ (ер), Ьь (ерь), Уу (еры), Яя, Ŋŋ (ю).

В 1862 году Юлиан Котковский в своей брошюре предложил всем славянам использовать польский алфавит.

В 1871 году свой проект латиницы предложил Засядько.

Советский проект 

В 1919 году Научный отдел Наркомпроса РСФСР, не без участия наркома А. В. Луначарского, высказался «…о желательности введения латинского шрифта для всех народностей, населяющих территорию Республики … что является логическим шагом по тому пути, на который Россия уже вступила, приняв новый календарный стиль и метрическую систему мер и весов». Это явилось бы завершением азбучной реформы, в своё время выполненной Петром I, и стояло бы в связи с последней орфографической реформой.

В 1920-е—30-е по стране прокатилась волна латинизации письменности малых народов, латиница была возведена в абсолют. Территория СССР, где употреблялась кириллица (русский язык) — уже представляла собой род клина, поскольку на севере и востоке Сибири (Коми, Якутия) употреблялась латиница. На юге страны (Центральная Азия) — также употреблялась латиница. То же и в Поволжье (Татарская АССР) и других регионах (Кавказ).

В ноябре 1929 года Главнаука Наркомпроса РСФСР образовала комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита во главе с профессором Н. Ф. Яковлевым и с участием лингвистов, книговедов, инженеров-полиграфистов. Всего в комиссию входило 13 человек, в том числе:
 А. М. Сухотин,
 Л. И. Жирков (имевшие опыт создания алфавитов вместе с Н. Ф. Яковлевым),
 А. М. Пешковский,
 Н. М. Каринский,
 С. И. Абакумов (известные русисты),
 В. И. Лыткин (секретарь, первый лингвист коми).

Комиссия завершила работу в январе 1930 года. Итоговый документ (подписанный всеми, кроме А. М. Пешковского) предлагал три варианта русской латиницы, чуть отличавшиеся друг от друга (опубликованы в № 6 «Культуры и письменности Востока» за 1930 год). Из протокола заключительного заседания комиссии от 14 января 1930: «Переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит на латинской основе — неизбежен».

Варианты трёх предварительных проектов были следующими: 1) устраняющий диакритические знаки, отдельные от букв; 2) стремящийся к максимальному использованию наличных в типографиях латинских знаков; 3) на основе «нового тюркского алфавита». Эти 3 проекта отличались только в отображении букв ё ы ь я ю (пять последних позиций в нижеприведённой таблице). В первом варианте алфавит состоял из 30 букв, а во втором и третьем из 29 (за счёт двойного использования j):

Буква Щ изображалась посредством сочетания sc: jesco (ещё), vesci (вещи).

После шипящих вместо ё предлагалось писать o — cort (чёрт), scot (счёт). Впоследствии эта идея вновь будет предложена в несостоявшейся реформе орфографии 1964 года.
  
Сохранялся принцип русской кириллицы, по которому мягкость согласных перед гласными отображается с помощью особых букв гласных (я, ю, ё, е), а в других случаях с помощью дополнительной буквы ь.

В первом варианте мягкому знаку соответствовала специальная буква í, а во втором и третьем для ь и й использовалась одна и та же буква j.

Там, где я, ю, ё и е передают два звука (в начале слогов), их предлагалось писать двумя буквами: яблоко — jabloko, Югославия — Jugoslavija. Твёрдый знак поэтому исключался из алфавита за ненадобностью — sjezd. При этом во всех вариантах проекта мягкий знак перед я, е, ё и ю при записи новым алфавитом опускался — Nju-Jork, vjuga.

Примеры написаний по трём проектам:

25 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством Сталина дало поручение Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита.

До практической реализации проекта дело не дошло. Память от него осталась преимущественно в юмористическом контексте: в популярном романе И. А. Ильфа и Е. П. Петрова «Золотой телёнок» описывается изобретённый тов. Полыхаевым (начальником конторы под названием «Геркулес») универсальный штамп с таким текстом:

Сообщается, что сотрудников «в особенности смущал пункт о латинском алфавите». Хотя действие романа относится к 1930 году — апогею советской кампании по латинизации, понятно, что решительное обещание в городе Черноморске (т.е в Одессе) было преждевременным и абсурдным.

После 1936 года о переводе русского письма на латиницу, должно быть, уже никто не думал, поскольку начался противоположный процесс — кириллизация. Работа по записи русской речи латиницей перешла в плоскость разработок систем транслитерации. Также под названием романизации известны зарубежные разработки для кириллических алфавитов. Они обычно перечисляются в таблице различных способов транслитерации русского алфавита.

Случаи употребления латиницы в постсоветский период 

В 1990-е годы вместе с появлением в России интернета получило распространение использование латинских букв для записи русского текста. Затем, уже в конце 1990-х, транслит стал широко использоваться в сетях сотовой связи для отправки текстовых сообщений СМС. В обоих случаях использование латиницы было вызвано проблемами с поддержкой русского языка при заимствовании с Запада технических решений (компьютеров, мобильных телефонов) в начальный период развития этих сфер в России. По мере распространения русифицированной техники использование латиницы стало более редким.

В 2007 году Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультуры) запретила российским сотовым операторам рассылать информационные СМС-сообщения, набранные латинским шрифтом.

Россвязьохранкультуры мотивировала свои действия тремя законами:
 Закон «О связи» (от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ), обязывающий операторов общаться с абонентами на русском языке;
 Закон «О государственном языке», дающий такой статус русскому языку;
 Закон «О языках народов России», в соответствии с которым алфавитом для русского языка является только кириллица.

Одним из примеров ухищрений, применявшихся для написания СМС без использования кириллицы, служит способ, который предложила в 2005 году Людмила Петрушевская. Предложение было основано на использовании различных символов (не только букв, но и знаков) для имитации визуального образа русского текста. Петрушевская назвала его «николаицей» в честь своего деда, лингвиста Н. Ф. Яковлева.

25 августа 2017 года депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Министерство образования и науки РФ и Российскую академию наук с просьбой создать вторую русскую азбуку — основанную на латинской графике. Депутат попросил чиновников и академиков изучить доводы в пользу создания единообразного латинского алфавита русского языка, а также его параллельного внедрения для использования и изучения в российских образовательных учреждениях.

См. также 
 Латинизация
 Транслитерация русского алфавита латиницей
 Белорусский латинский алфавит
 Украинская латиница

Примечания

Литература 
 Алпатов В. М. О латинизации русского языка // Микроязыки. Языки. Интеръязыки: сборник в честь ординарного профессора А. Д. Дуличенко / под ред. А. Кюннапа, В. Лефельдта, С. Н. Кузнецова; Тартуский университет, кафедра славянской филологии. — Tartu : Tartu Ülikool, 2006. — 576 с. — С. 271—279. — (ISBN 9949-11-444-6).

Ссылки 
 
 Яковлев Н. За латинизацию русского алфавита Культура и письменность востока, кн. 6, 1930, изд. ВЦК НТА., стр. 27-43
 
  — История появления в сербском языке двух официальных алфавитов.

Алфавиты на основе латинского
Языковая политика
Русская письменность